Альсерио:

 Альсерио — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Комо.
 Альсерио — озеро в итальянской провинции Комо в районе Брианца региона Ломбардия.